Evgenij Kafel'nikov ha battuto in finale Michael Stich 7-6(4) 7-5 7-6(4).

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1996
ATP Tour 1996